Fonia – Nelle telecomunicazioni, abbreviazione con cui si indicano in generale le trasmissioni di suoni, in contrapposizione a quelle di immagini e a quelle di testi
 Fonia – In linguistica, emissione fonica sotto forma di catena parlata
 Fonia – In fisiologia, sinonimo poco comune di fonazione